Toponímia:
 Johnston (Carolina del Sud)
 Johnston (Iowa)
 Johnston (Rhode Island)
 Atol Johnston, atol al Pacífic nord, entre Hawaii i les illes de la Línia.
 Johnston City, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Comtat de Johnston, diversos indrets
 Biografies:
 Albert S. Johnston (Washington, Kentucky, 1803 - Shiloh, Tennessee, 1862), militar sudista.
 Basil H. Johnston (Parry Island, Ontario, 1929), escriptor chippewa.
 Bob Johnston (Hillsboro, Texas, 1932), productor estatunidenc.
 David Alexander Johnston (1949 - 1980), vulcanòleg al servei del United States Geological Survey.
 Edward Johnston (1872 - 1944), artesà britànic.
 Jane Johnston Schoolcraft (Sault Sainte Marie, Michigan, 1800- 1841), escriptora nord-americana.
 Joseph Eggleston Johnston (Farmville, Virgínia, 1807 - Washington, 1891), militar sudista.
 Thomas Brumby Johnston (Perth, 1814 – Edimburg, 1897), geògraf, gravador, impressor i editor escocès
 Miscel·lània:
 Geneta de Johnston (Genetta johnstoni), mamífer de l'ordre dels carnívors de la família dels vivèrrids.
 Pòssum de Johnston (Trichosurus johnstonii''), espècie de marsupial de la família dels falangèrids originari d'Austràlia.